Bürgergarten (Bürgergärten) steht für
 Schul- und Bürgergarten, Park in Braunschweig 
 Bürgergarten Ostpark, Frankfurt am Main 
 Bürgergärten (Lübeck)